Чемпионат России по регби 2001 года проводился с 29 апреля по 17 октября. Чемпионом в восьмой раз стал клуб «Красный Яр».

Формат и регламент турнира 
Турнир проводился в 2 этапа по 2 круга. По результатам 1 этапа определялось 6 команд, которые играли на 2 этапе. 

За победу давалось 4 очка, за ничью - 2, за поражение - 1. На втором этапе командам начислялись бонусные очки после первого этапа.

2 лучшие команды второго этапа играли в финальном матче до 2 побед.

Участники

Регулярный чемпионат 
 1 этап

 Клуб «Слава» отказался от участия во 2 этапе; его место занял клуб «Фили».

 2 этап

 Финал
 10 октября: «Красный Яр» — «Енисей-СТМ» — 33:25
 14 октября: «Енисей-СТМ» — «Красный Яр» — 37:18
 17 октября: «Енисей-СТМ» — «Красный Яр» — 15:23

Ссылки 
 Союз регбистов России
 Профессиональная регбийная лига
 Все о регби на русском языке
 Вся статистика русского регби

Чемпионаты России по регби
2001 год в регби
Чемпионаты России в 2001 году